ZZD steht als Abkürzung für:

 ein im Jahr 2010 vergebenes Kfz-Kennzeichen für Testfahrzeuge in Belgien, siehe Systematik der Kfz-Kennzeichen (Belgien)#Testfahrzeuge
 Zick-Zack-Diagramm in der Ökonomie

Abkürzung